Mužská dvouhra Monte-Carlo Rolex Masters 2021 probíhala okolo poloviny dubna 2021. Do singlové soutěže monackého tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo padesát šest hráčů, z nichž se osm probojovalo z kvalifikace. V sezóně 2020 se turnaj nekonal pro koronavirovou pandemii. Obhájcem titulu z roku 2019 byl Ital Fabio Fognini, kterého vyřadil ve čtvrtfinále Nor Casper Ruud.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený Řek Stefanos Tsitsipas, jenž ve finále zdolal ruskou turnajovou šestku Andreje Rubljova po dvousetovém průběhu dvakrát 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu ATP Tour a vůbec první z kategorie Masters 1000. Řecký tenista v utkání nečelil jedinému brejkbolu soupeře, zatímco sám všechny tři takové příležitosti využil. Tsitsipas zároveň navázal na triumf své matky Julie Apostoliové, rozené Salnikovové, z juniorského turnaje konaného v Monte Carlu v roce 1981.

Světová dvojka Rus Daniil Medveděv byl nucen z turnaje odstoupit kvůli pozitivnímu testu na onemocnění covid-19.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikanti

Šťastný poražený 
  Pedro Martínez

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2021
ATP Tour 2021